Cantor ist der Name folgender Personen:

 Arthur Cantor (1920–2001), US-amerikanischer Theaterproduzent
 Bernard Gerald Cantor (1916–1996), US-amerikanischer Unternehmer und Kunstmäzen, Firmengründer der Cantor Fitzgerald
 Charles R. Cantor (* 1942), US-amerikanischer Molekularbiologe und Biotechnologe
 David Geoffrey Cantor (1935–2012), US-amerikanischer Mathematiker
 Eddie Cantor (1892–1964), US-amerikanischer Entertainer
 Emile Cantor (* 1955), niederländischer Bratschist und Hochschullehrer
 Eric Cantor (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Georg Cantor (1845–1918), deutscher Mathematiker (Mengenlehre)
 Irwin G. Cantor (* 1927), US-amerikanischer Bauingenieur und Unternehmer
 Jacob A. Cantor (1854–1921), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 James Cantor (* 1966), US-amerikanischer Sexualwissenschaftler
 Jetty Cantor (1903–1992), niederländische Sängerin und Schauspielerin
 Matthias Cantor (1861–1916), österreichischer Physiker
 Max Cantor (1959–1991), US-amerikanischer Schauspieler und Journalist
 Maurice Cantor (1921–2016), Bischof der altritualistischen „Pfarrei ohne Grenzen“ Église Sainte Marie
 Moritz Cantor (1829–1920), Mathematikhistoriker
 Nancy Cantor (* 1952), US-amerikanische Professorin für Psychologie
 Norman Cantor (1929–2004), Mittelalter-Historiker
 Peter Cantor († 1197), französischer Theologe
 Theodore Edward Cantor (1809–1860), dänischer Mediziner, Zoologe und Botaniker

Siehe auch:
 Cantorsche Antinomie
 Cantor-Diagonalisierung
 Cantor-Menge
 Cantorsche Paarungsfunktion
 Cantorsches Produkt
 Cantor-Raum
 Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem
 Cantors erster Überabzählbarkeitsbeweis
 El Cantor
 Kantor (Begriffsklärung)